Daniel Stern kan henvise til:
 Daniel Stern (skuespiller) (født 1957), amerikansk skuespiller
 Pseudonym for forfatteren Marie d'Agoult (1805–1876)
 Daniel Stern (psykolog) (1934–2012), psykoanalytiker og forfatter
 Daniel Stern (forfatter) (1928–2007), jødisk-amerikansk forfatter og professor i engelsk